Älgö kan syfta på:

 Älgö, Raseborgs stad – en ö i Finska viken i Ekenäs skärgård i Raseborgs stad i regionen Västnyland i Finland
 Älgö, Nacka kommun – en tätort och en halvö intill Saltsjöbaden i Nacka kommun
 Stora Älgö – en ö mellan Trälhavet och Saxarfjärden i Österåkers kommun
 Lilla Älgö, Österåkers kommun – en ö mellan Trälhavet och Saxarfjärden i Österåkers kommun
 Stora Älgön, Värmdö kommun – en ö i Älgöfjärden mellan Värmdölandet och Vindö, Värmdö kommun
 Lilla Älgön, Värmdö kommun – en ö i Älgöfjärden mellan Värmdölandet och Vindö, Värmdö kommun
 Älgön – en ö i Kungälvs kommun i Bohuslän
 Älgön (Mälaren) – en ö i sydvästra Mälaren

Se även
Älgön